

Mythologie 
Dans la mythologie grecque, Dryas (en grec ancien ) est le nom de plusieurs personnages :
 Dryas fils d'Arès, frère de Térée ;
 Dryas père de Lycurgue, roi de Thrace ;
 Dryas fils de Lycurgue et petit-fils du précédent ;
 Dryas père de Munichos, un devin.

Biologie 
 Dryas est un genre de plantes de la famille des Rosaceae (exemple : la Dryas octopetala, « dryade à huit pétales »).
 Dryas est un genre d'insectes lépidoptères de la famille des Nymphalidae ne contenant qu'une seule espèce : Dryas iulia.

Climatologie 
 Dryas est le nom d'une période climatique du Quaternaire ; on distingue le Dryas ancien, le Dryas moyen et le Dryas récent.